«Пони бегает по кругу» — советский рисованный мультфильм, созданный режиссёром Львом Атамановым в  году.

Сюжет 
В зоопарке жил маленький пони, который катал детей и мечтал участвовать в военном параде. Однажды в зоопарк пришёл старый генерал и решил покататься на пони. Во время катания генерал вспомнил своё детство и представил себя маленьким мальчиком. А пони понял, что его работа — дарить радость не только детям, но и взрослым, и то, что он делает, не менее важно, чем участие в парадах.

В фильме звучит песня в исполнении Елены Камбуровой.

Сам сюжет мультфильма во многом совпадает с сюжетом другой песни, которую исполняли Татьяна и Сергей Никитины:

Создатели

Награды 
 1975 — VIII Всесоюзный кинофестиваль в Кишинёве — 1-я премия программе студии «Союзмультфильм», в которую входили: «Пони бегает по кругу»,  «Веселая карусель № 6», «Ваня Датский», «Дарю тебе звезду», «Цапля и журавль», «Ну, погоди! (выпуск 8)».

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно выпускался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «День Рождения», «Союзмультфильм», распространитель: «Союз».

Отзывы 
Отрывок из статьи Льва Атаманова «Люблю свои сказки. Правда, потом я отошёл от них, но не потому, что разлюбил, а просто захотелось попробовать ещё что-то новое»:
Пожалуй, сегодня я могу сказать, что наиболее близкими, наиболее точными с точки зрения мультипликационной специфики кажутся мне «Пастушка и трубочист», «Балерина на корабле», «Пони бегает по кругу». Сказки, в которых обыгрывается их сказочная условность, – поэтичные, эмоциональные, философские. Маленький пони мечтает стать боевым конём и блеснуть на военном параде, а старый генерал представляет, как он на минуточку вернулся в своё детство, но и то и другое лишь пригрезилось им, и пони понимает, что должен вернуться в зоопарк, а генерал должен осознать грустный факт: прошлое не вернуть. Это тоже немножко философия.
«Наши мультфильмы» Интеррос 2006, ISBN 5-91105-007-2.

Примечания

Ссылки 
 «Пони бегает по кругу» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Людвига Закржевская. Интервью со Львом Атамановым. «Киноведческие записки». Вып. 92/93, 2009.
 Георгий Бородин Киностудия «Союзмультфильм» Краткий исторический обзор(Время расцвета.)
 Композиторий Москвы (Сов. композитор, 1994)
 Наши мультфильмы (авт. Ирина Марголина, Наталья Лозинская, «Воскресный Интеррос», 2006)
 Мудрость вымысла: мастера мультипликации о себе и своем искусстве (авт. Сергей Асенин, Искусство, 1983)
 О художниках театра, кино и телевидения (авт. Виктор Владимирович Ванслов, Художник РСФСР, 1984)

Мультфильмы 1974 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Льва Атаманова
Рисованные мультфильмы СССР 1974 года
Мультфильмы о лошадях